Moema - comune brasiliano dello stato di Minas Gerais
Moema - distretto di San Paolo, Brasile
Moema - dipinto di Victor Meirelles
Moema - genere di pesci della famiglia Rivulidae